Джон Кри́стофер Макги́нли (; род. 3 августа 1959, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и сценарист, наиболее известный по роли доктора Перри Кокса в комедии NBC «Клиника» и сержанта Рэда О’Нила в фильме Оливера Стоуна «Взвод». Он сыграл в шести фильмах Стоуна.

Биография 
Джон К. Макгинли родился 3 августа 1959 года, в Нью-Йорке, США. Вырос в Миллбурне, штат Нью-Джерси. Решив стать актёром, он посвятил всего себя выполнению этой задачи. Актерская карьера Джона началась с того, что его обнаружил кастинг-менеджер Оливера Стоуна, который наблюдал за постановкой «Данни и глубокое синее море», где в то время играл Джон Туртурро. В день, когда приехал менеджер, Туртурро получил предложение на съемки, и, будучи его дублёром, Джон вышел на сцену вместо него. Менеджеры были настолько впечатлены, что порекомендовали Стоуну предложить молодому человеку роль. Оливер Стоун предложил Джону маленькую роль в своем фильме «Взвод». Но в самом начале съёмок выбыл актёр Джон Спенсер, и Макгинли получил его роль — четвёртую по значимости в фильме. После «Взвода» он работал с Оливером Стоуном ещё четыре раза.

Макгинли снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди телесериалов, в которых он снялся — «Клиника», «Практика», «Фрейзер» и «Бруклин 9-9». Он также является писателем и продюсером.

В 2012 году актер сыграл Дейва Мосса в бродвейской постановке пьесы «Гленгарри Глен Росс».

Личная жизнь 
В феврале 1997 года Макгинли женился на Лорен Ламберт. Их сын Макс родился с синдромом дауна. В декабре 2001 года Ламберт и Макгинли развелись, однако в октябре 2002 года Джон был назван сайтом iParenting.com «отцом месяца».

В августе 2006 года Джон был помолвлен с инструктором по йоге из Малибу Николь Кесслер, с которой к тому времени встречался уже два года. Пара поженилась 7 апреля 2007 года на частной церемонии у них дома. 2 февраля 2008 года у них родилась дочь, которую назвали Билли Грейс, а 24 июня 2010 года у них родилась вторая дочь Кейт Алина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
актёры озвучивания США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета